Села:
 Балкове — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Балкове — Запорізька область, Токмацький район
 Балкове — Одеська область, Роздільнянський район